Capo Verde – arcipelago dell'Oceano Atlantico
Cabo Verde – comune brasiliano dello Stato del Minas Gerais
Cabo Verde Airlines – la compagnia aerea di bandiera della repubblica di Capo Verde